Tod und Teufel steht für:
 Tod und Teufel (Peter Turrini), Drama von Peter Turrini (1990)
 Tod und Teufel (Frank Schätzing), historischer Kriminalroman von Frank Schätzing (1995)
 Polizeiruf 110: Tod und Teufel, deutscher Fernsehfilm von Berthold Mittermayr (1998)
 Tod und Teufel (Peter Nestler), Film von Peter Nestler (2009)

Siehe auch:
 Liebe, Tod und Teufel
 Ritter, Tod und Teufel, Grafik von Albrecht Dürer (1513)
 Plunkett & Macleane – Gegen Tod und Teufel, US-amerikanisch-tschechischer Film von Jake Scott (1999)
 Sie fürchten weder Tod noch Teufel, US-amerikanischer Film von Mark Robson (1966)
 Potato Fritz (Film) (Alternativtitel Zwei gegen Tod und Teufel), deutscher Film von Peter Schamoni (1975)